Maclagan ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Maclagan (1858–1926), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Christian Maclagan (1811–1901), schottische Altertumsforscherin
 Gilchrist Maclagan (1879–1915), britischer Ruderer
 Myrtle Maclagan (1911–1993), englische Cricketspielerin
 William Dalrymple Maclagan (1826–1910), Erzbischof von York (1891–1908)